Ambrós (1913-1993) – fumettista spagnolo
 August Wilhelm Ambros (1816-1876) – compositore e storiografo ceco
 Heinrich Ambros Eckert (1807-1840) – pittore tedesco
 Rafael von Ambros (1855-1895) – pittore ceco-austriaco
 Vladimír Ambros (1890-1956) – compositore cecoslovacco
 Wolfgang Ambros (1952) – cantante e chitarrista austriaco
 Yvon-Ambroise Vermeersch (1810-1852) – pittore belga